аль-Ма́всили, аль-Ма́усили (), на северо-месопотамском диалекте: аль-Масла́ви () — нисба, часть арабо-мусульманского имени, указывающая на происхождение из города Мосул (совр. Ирак).
 Персоналии
 Абу Яла аль-Мавсили — мусульманский богослов, имам, хафиз и мухаддис.
  (ум. в 867 году) — персидский придворный музыкант при халифе Харуне ар-Рашиде.
 Ибн Шаддад аль-Мавасили — арабский историк и мусульманский правовед, биограф Салах ад-Дина. Выполнял обязанности судьи в Иерусалиме (1188—1192) и Халебе (1193—1231).
 Камалуддин ибн Юнус аль-Мавасили (1156—1242) — математик, астроном и богослов.
 Ибн ас-Салах аль-Мавасили (1181—1245) — шафиитский хадисовед.
 Ибн Йа’иш аль-Мавасили (ум. в 1245) — арабский филолог.
 Абдуллах ибн Махмуд аль-Мавсили (1203—1284) — ханафитский богослов, правовед, хадисовед.

Персоналии:Мосул